Алитус ():
 Алитус — город на юге Литвы, административный центр Алитусского уезда и Алитусского района.
  — мужской баскетбольный клуб из одноимённого города Литвы.
  — стадион в городе Алитус.
  — 50-километровый кратер на Марсе, названный в честь одноимённого города в Литве.
  — деревня в Аловеском старостве Алитусского района Литвы.